Said (sultan), Nasridische sultan van Granada
 Said (voornaam), Arabische jongensnaam
 SAID (automerk), Italiaans automerk